Кияны () — село Сухининского сельсовета Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320888109. Население по переписи 2001 г. составляет 234 (108/126 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Кияны находится возле железнодорожной станции Гавриши.

Через село протекает безымянный ручей, который через 4 км впадает в реку Сухой Мерчик.
На ручье несколько запруд.

На расстоянии одного км расположено село Па́влово, в 2-х км — село Сухи́ны.

Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1773 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в селе были 182 двора, кирпичный завод, три ветряные мельницы и сельсовет.
 При СССР в селе был организован и работал колхоз «Дружба», центральная усадьба которого находилась в Сухинах, а молочно-товарные ферма - в селе Кияны.

Экономика 
 В селе была молочно-товарная ферма.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и Памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 304 воина.

Происхождение названия 
Кияны по-украински — это киевляне.

Транспорт

Культура 
 Школа.
 Клуб.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины